Der Helvetia-Cup 1993 im Badminton fand vom 21. bis 24. Januar 1993 in Pressbaum statt. Es war die 21. Auflage dieser Veranstaltung.

Endstand

Weblinks 
 https://www.sbg.ac.at/populorum/badminton/ebu_badminton_helvetiacup.htm

1993
Badmintonwettbewerb in Pressbaum
Badminton 1993